Суперкубок Албанії з футболу 1989 — 1-й розіграш турніру. Матч відбувся 11 січня 1990 року між чемпіоном Албанії клубом 17 Ненторі та переможцем кубку Динамо (Тирана).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf 
 Фінали Суперкубка Албанії на calciomondialeweb 

1989
Албанія